Его́р Владисла́вович Дружи́нин (род. , Ленинград, СССР) — российский , кинорежиссёр, хореограф. Заслуженный артист России (2021).

Биография 
Егор Дружинин родился в 1972 году в Ленинграде в семье хореографа Владислава Дружинина, который работал в театре Комиссаржевской и в своей студии пантомимы «Квадрат». Егор Дружинин сыграл главную роль пионера Пети Васечкина в фильмах  «Приключения Петрова и Васечкина» и «Каникулы Петрова и Васечкина».

Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, работал в Ленинградском ТЮЗе.
Учился в танцевальной школе в Нью-Йорке (с 1994). После возвращения из США руководил танцевальной группой в ресторане «Валхалл» (Петербург).

Работал хореографом с такими популярными эстрадными артистами, как Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, группа «Блестящие» и др. Преподавал хореографию участникам телепроекта «Фабрика звёзд». В последние годы начал заниматься театральными постановками. В настоящее время является режиссёром, хореографом, артистом спектакля «Всюду жизнь», судьёй популярных шоу, таких как «Танцы со звёздами».

В 2003—2004 годах был ведущим хит-парада «Золотой граммофон» на «Первом канале».

В 2006 году делал постановку номера для представителя Армении на Евровидении 2006 Андрэ.
В 2007 году выступал руководителем отдела спецпроектов Департамента по управлению производством телевизионного холдинга «СТС Медиа».

С 2014 по 2016 года был членом жюри и наставником в шоу «Танцы» на ТНТ. С марта по май 2017 года являлся членом жюри шоу «Танцуют все!» на канале «Россия-1».

С сентября 2017 года член жюри телепередачи «Ты супер! Танцы» на телеканале НТВ.

В июле 2018 года стало известно, что Егор Дружинин вновь станет одним из наставников в шоу «Танцы» на ТНТ.

В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. В марте 2019 года удостоен Благодарности мэра Москвы.

С 2021 года является мастером и художественным руководителем курса музыкального театра в Институте современного искусства.

Семья 
Дед — Юрий Иванович Дружинин — со 2-м Белорусским фронтом дошел до Берлина.

Отец — хореограф Владислав Дружинин (род. 21 июня 1948), работал в театре Комиссаржевской.

Сводная сестра Елизавета (род. 26.10.1990).

Личная жизнь 
Жена (с 1994) — Вероника Ильинична Ицкович (род. 21 мая 1970) — хореограф, подруга детства Николая Цискаридзе, который стал крёстным отцом их дочери Александры.

Дочь Александра (род. 1999). Сыновья Тихон (род. 2003) и Платон (род. 2008).

Фильмография

Актёрские работы 
 1983 — Приключения Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные — Петя Васечкин
 1984 — Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные — Петя Васечкин
 1986 — Что такое Ералаш? — Петя Васечкин
 2004 — Ландыш серебристый 2 — Сеня Тёмкин («Маньяк») (9 серия)
 2005 — Али Баба и Сорок разбойников (фильм-концерт) — Али-Баба
 2004 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 2 — Рома (6 и 7 серии)
 2005 — Виола Тараканова. В мире преступных страстей — Максим Григорьевич Шалоусов («Концерт для колобка с оркестром»)
 2005 — Первый Скорый — танцор 2006 — Первый дома — алкаш/секретарь Людмилы Гурченко Жорж 2008 — Любовь Авроры — Эдик 2009 — Любовь под грифом «Совершенно секретно» 2 — телохранитель 2010 — Алиби на двоих — Павел, фотограф (фильм № 4 «Киношники»)
 2011 — Светофор — Егор, хореограф (камео) (22 серия)
 2020 — Гусар — камео
 2022 — Вампиры средней полосы — Борис Феликсович, главный антагонист 2 сезона (с 6 серии)

Режиссёрские работы 
 2005 — Ночь в стиле Disco
 2009 — Первая любовь
 2013 — Ангелова кукла (короткометражный)

Хореограф 
 2002 — 2003 — Фабрика Звёзд
 2014 — 2016 — Танцы
 2017 — Ты супер! Танцы
 2018 — 2021 — Танцы
 с 2022 — Маска. Танцы (член жюри)

Дубляж мультфильмов 
 2013 — Семейка Крудс — Малой
 2015 — По ту сторону изгороди — Вирт
 2020 — Семейка Крудс 2: Новоселье — Малой

Театральные работы 
  — мюзикл «Чикаго» (роль — артист ансамбля)
  — мюзикл «12 стульев» (хореограф-постановщик)
  — мюзикл «Cats» (режиссёр)
  — мюзикл «Продюсеры» М. Брукса в театре Et cetera), режиссёр Дмитрий Белов (роль — Лео Блум, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль»)
  — мюзикл «Любовь и шпионаж» (режиссёр-постановщик и хореограф)
  — спектакль «Всюду жизнь» (режиссёр, хореограф, исполнитель ролей Морячка и Пижона)
 Спектакль «Ангелова Кукла» — спектакль Академии Никиты Михалкова. Продюсер спектакля — Леванова Каролина
  — спектакль «Ангелова Кукла» (хореограф, режиссёр, актер)
 В театре им. Ермоловой является хореографом спектаклей «1900» и «Оркестр мечты. Медь»

Примечания

Ссылки 
 Егор Дружинин на сайте спектакля «Всюду жизнь» 
 Егор Дружинин: «Васечкина закалила Америка»
 Егор Дружинин на сайте «Петров, Васечкин и другие» (биография, статьи, видео)
 Егор Дружинин — наставник шоу «Танцы на ТНТ» на сайте uchastniki.com

Дети-актёры СССР
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:ТЮЗ имени А. А. Брянцева
Телеведущие Первого канала